Футбольна ліга в сезоні 1989/90 — 91-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 20 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Ліверпуль», це вже його вісімнадцятий трофей та п'ятий під керівництвом Кенні Далгліша. «Лутон Таун» залишився в першому дивізіоні за кращим співвідношенням забитих та пропущених голів.

Підсумкові турнірні таблиці

Перший дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Найкращі бомбардири

Другий дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 травня 1990

|}

Третій дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 травня 1990

|}

Четвертий дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 травня 1990

|}

Примітки

Посилання 
 rsssf.com 

Англія
Англія
Футбольна ліга